Kleinfeld steht für:

 ein Ortsteil der Stadt Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Kleinfeld (Gemeinde Hernstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hernstein, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Kleinfeld (Spielfeld), eine Spielfeldgröße für Ballsportarten

Kleinfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Kleinfeld (* 1942), deutscher Entomologe
 Judith Kleinfeld (* um 1945), US-amerikanische Psychologin und Hochschullehrerin
 Klaus Kleinfeld (* 1957), deutscher Manager
 Ralf Kleinfeld (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler
 Reinhold Kleinfeld (1575–1628), Danziger Stadtschreiber
 Rudolf Kleinfeld-Keller (1888–1972), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Kleinfelden
 Kleinvelden
 Kleinfeldt